Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 945 dans le monde.

 Route 945 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route régionale 945 en Finlande
  dans certains départements, en France